Arch:
 Arch Linux — один из дистрибутивов GNU/Linux.
 Arch Hurd — проект по портированию Arch Linux на платформу GNU Hurd.
 GNU Arch — система контроля версий.
 ARCH — эконометрическая модель для описания волатильности временных рядов.
 Arch Enemy — шведская метал-группа, играющая в стиле мелодичный дэт-метал.
 Arch Coal — американская угледобывающая компания.

См. также 
 Арч